POM steht für:

 Flughafen Port Moresby (IATA-Code) in Papua-Neuguinea
 Particulate Organic Matter, siehe Flüchtige organische Verbindungen #Definitionen
 Pays d’outre-mer, siehe Französische Überseegebiete
 Peintre Officiel de la Marine, offizieller Maler der französischen Marine
 Polizeiobermeister, Dienstgrad bei deutschen Polizeien
 Polyoxometallate, polyatomische Anionen
 Polyoxymethylene, thermoplaste Kunststoffe

Pom steht für:
 Pom (Teisendorf), Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Spitzname für Brite, siehe Pommy

pom steht für:
 Dateiname von Project Object Model
 Southeastern Pomo (ISO-639-3-Code), eine der Pomo-Sprachen

Siehe auch:
 Poom

Abkürzung